Die finnische Fußballnationalmannschaft () ist die Fußball-Auswahl von Finnland und untersteht dem finnischen Fußballverband Suomen Palloliitto. Finnland hat sich noch nie für eine Fußball-Weltmeisterschaft qualifiziert und nahm 2021 erstmals an einer Fußball-Europameisterschaft teil.

Weltmeisterschaften 
 1930 und 1934: nicht teilgenommen
 1938: nicht qualifiziert
 1950: Rückzug während der Qualifikation
 1954 bis 2022: nicht qualifiziert

Europameisterschaften 
 1960 und 1964: nicht teilgenommen
 1968 bis 2016: nicht qualifiziert
 2021: Vorrunde

Olympische Spiele (A-Nationalmannschaft) 

Nach 1948 hat die A-Nationalmannschaft nicht mehr an den Olympischen Spielen teilgenommen; sie bestritt aber Qualifikationsspiele zu den Olympischen Spielen 1960 gegen Polen, 1964 gegen die UdSSR und 1976 gegen Norwegen, die von der FIFA nicht als A-Länderspiele anerkannt werden. Bei den Olympischen Spielen 1952 in Helsinki schied die finnische Olympiamannschaft als Gastgeber in der 1. Runde gegen Österreich aus. 1980 rückte die finnische Olympiamannschaft als Ersatz für die norwegische Olympiamannschaft nach und schied in der Vorrunde aus. Danach konnte sich keine finnische Mannschaft mehr für die Olympischen Spiele qualifizieren.

UEFA Nations League 
 2018/19: Liga C, 1. Platz mit 4 Siegen und 2 Niederlagen
 2020/21: Liga B, 2. Platz mit 4 Siegen und 2 Niederlagen
 2022/23: Liga B, 2. Platz mit 2 Siegen, 2 Remis und 2 Niederlagen
 2024/25: Liga B

Aktueller Kader 
Folgende Spieler stehen im Kader für die EM-Qualifikations-Spiele im März 2023.

Stand der Leistungsdaten: 12. Januar 2023

Rekordspieler 
(Stand: 20. November 2022)

Rekordtorschützen 
(Stand: 20. November 2022)

Bisherige Trainer 

 Stand der Daten 29. März 2022

Länderspiele gegen deutschsprachige Fußballnationalmannschaften

Spiele gegen die deutsche Fußballnationalmannschaft

Spiele gegen die Fußballnationalmannschaft der DDR

Spiele gegen die liechtensteinische Fussballnationalmannschaft

Spiele gegen die luxemburgische Fußballnationalmannschaft

Spiele gegen die österreichische Fußballnationalmannschaft

Spiele gegen die Schweizer Fussballnationalmannschaft

Siehe auch 
 Finnische Fußballnationalmannschaft (U-17-Junioren)
 Finnische Fußballnationalmannschaft (U-20-Männer)
 Finnische Fußballnationalmannschaft (U-21-Männer)

Weblinks 

 Offizielle Seite (finnisch)
 RSSSF Archiv Ergebnisse seit 1911
 RSSSF Archiv Spieler
 RSSSF Archiv Trainer

Einzelnachweise 

Finnland
 
Fussball